Rejon poczinkowski – rejon w oobwodzie smoleńskim w Rosji;
 Rejon poczinkowski – rejon w obwodzie niżnonowogrodzkim (Rosja)